Maurício ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Maurício (* 1991), brasilianischer Fußballspieler
 Jonathas Cristian de Jesus Maurício (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Ricardo Maurício (* 1979), brasilianischer Rennfahrer
 Tony Mauricio (* 1994), französisch-portugiesischer Fußballspieler
 Wendel Geraldo Maurício e Silva (* 1982), brasilianischer Fußballspieler

Maurício ist der Spielername folgender Personen:
 Maurício (Fußballspieler, September 1988) (Maurício dos Santos Nascimento; * 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Maurício (Fußballspieler, Oktober 1988) (Maurício José da Silveira Júnior; * 1988), brasilianischer Fußballspieler